До́мрачев (До́мрачева) и Домрачёв (Домрачёва) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Домрачев, Василий Валерианович (род. 1963) — российский актёр и театральный режиссёр.
 Домрачёв, Виктор Андрианович (1935—2017) — советский и российский учёный в области механизации сельского хозяйства, член-корреспондент РАН (2014).
 
 Домрачёв, Иван Владимирович (1889—1960) — российский советский хирург, доктор медицинских наук, профессор.
 Домрачев, Макарий Фёдорович (1887—1958) — русский художник, сценограф, дизайнер и педагог, исследователь китайской архитектуры; в 1945 году вернулся из эмиграции в СССР.
 Домрачев, Пётр Николаевич  (1904—19??) — советский военачальник, гвардии полковник.
 Иларион (Домрачев) (в миру Иван Иванович Домрачев; ок. 1845—1916) — православный монах, богослов.

